Името Орешак носят две български села:

 Орешак (Област Варна)
 Орешак (Област Ловеч)